Luis Valenzuela puede referirse a las siguientes personas:

 Luis Valenzuela González (1956-) es un exfutbolista chileno.
 Luis Valenzuela Hermosilla (c. 1895 - c. 1960), fue un exdirigente deportivo chileno.
 Luis Valenzuela Toledo (1988-) es un futbolista chileno, juega de mediocampista.
 Luis Valenzuela Blanquier (1920-2011), fue ingeniero civil y político chileno
 Luis Valenzuela Guzmán (1825-1897), fue un médico y político radical chileno.
 Luis Valenzuela Fuentealba (1978-), es un Maestro Internacional de ajedrez chileno.
 Luis Valenzuela Olivares (1859-1906), fue un abogado y político chileno.
 Luis Valenzuela y Castillo (1857-1920), fue un abogado y político español.